Fromental gros, planta
 Fromental petit o Trisetum flavescens, planta
 Fromental (Alta Viena) , municipi al departament de l'Alta Viena (regió de Nova Aquitània, França)
 Bessais-le-Fromental, municipi al departament de Cher (França)
 Grézieux-le-Fromental, municipi al departament del Loira (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Jacques Fromental Halévy (París, 1799 - Niça, 1862), compositor francès